

Населені пункти та їхні частини

 Боречек — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боречек — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Боречек — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Боречек — частина села Рителе-Сьвенцькі в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Боречек — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боречек — осада в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства

Примітки